Les mots actif ou active, noms ou adjectifs, peuvent avoir les significations décrites ci-dessous.

Économie, comptabilité 
 En comptabilité et en économie, un actif est un élément du patrimoine.
 On distingue les actifs financiers et les actifs non financiers selon qu'ils sont ou non négociables sur les marchés financiers.
 Les actifs non financiers incluent les actifs tangibles ou actifs physiques et les actifs intangibles ou immobilisations incorporelles.
 On distingue également les actifs d'exploitation ou actifs disponibles.

Locutions 
 En biologie, le transport actif désigne le passage d'un ion ou d'une molécule à travers une membrane contre son gradient de concentration.
 En grammaire, la voix active est une des deux diathèses principales.
 En économie, la population active est la population résidente en âge de travailler et qui a un emploi ou qui en cherche activement un ; elle est composée de personnes (économiquement) actives.
Dans l’armée française, un militaire d’active est un militaire en service actif au sein de l’armée, par opposition au soldat en retraite. Pour les officiers généraux, il existe une catégorie qu’on pourrait qualifier d’intermédiaire qui est celle d’officier général dit « en deuxième section », non en activité effective mais pas en retraite pour autant, car l’État peut les rappeler au service actif à tout moment : si un tel cas survient, l’officier général retrouve ses collègues officiers généraux d’active dits « en première section ».
 En pharmacie, la substance active (autrefois : principe actif) d'un médicament est la substance qui possède un effet thérapeutique.
 Dans une relation homosexuelle, l'actif est la personne qui pénètre analement ou oralement son partenaire.

Autres 
 L’Actif désigne également un vaisseau de ligne en service dans la Marine royale française entre 1752 et 1766.

Voir aussi